Павелич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Павелич, Анте (1889—1959) — хорватский фашистский лидер.
 Павелич, Анте (1869—1938) — хорватский стоматолог и политик, заместитель председателя Народного веча словенцев, хорватов и сербов.
  (1908—2011) — хорватский пловец, футболист и лыжник, участник летних Олимпийских игр (1924), чемпион Югославии по футболу в составе клуба «Конкордия» (1930).
  (род. 1952) — хорватский молекулярный биолог, член Хорватской академии наук и искусств (с 1992).
 Павелич, Марк (род. 1958) — американский хоккеист, олимпийский чемпион (1980).
 Павелич, Марти (род. 1927) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз» (1950, 1952, 1954, 1955).
 Павелич, Тана Алекса (род. 1987) — хорватская джазовая певица.
  (род. 1947) — хорватский предприниматель и политик, заместитель председателя Правительства Республики Хорватия (1991—1992), депутат Хорватского сабора (1992—1995).